Den Hoorn (Midden-Delfland), historische naam voor een dorp in de gemeente Midden-Delfland in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Dijkshoorn (boek), bundel met kort proza van de schrijver Nico Dijkshoorn
Nico Dijkshoorn, Nederlandse columnist, dichter, schrijver en muzikant

Zie ook 
 Dijxhoorn, achternaam van o.a. Adriaan Dijxhoorn, Minister van Defensie
 Dijkshorne (Noardeast-Fryslân), een buurtschap in de gemeente Noardeast-Fryslân in de Nederlandse provincie Friesland
 Dijkshorn, een buurtschap in de gemeente Groningen, Nederland
 Westerdijkshorn, een plaats in de gemeente Het Hogeland in de Nederlandse provincie Groningen